Richard O’Connor (1851-1912) – australijski polityk
 Richard O’Connor (1889-1981) – brytyjski generał
 Richard O’Connor (ur. 1978) – anguilski piłkarz